Сезон 1993 года Чемпионата мира по ралли — 21-й сезон чемпионата мира проводимого под эгидой ФИА. Сезон состоял из 13 этапов, стартовал в Монако 21 января и завершился в Великобритании 24 ноября.

Победителем в личном зачёте, одержав пять побед, стал финн Юха Канккунен, пилотировавший Toyota Celica Turbo 4WD. Для него этот титул стал уже четвёртым в карьере, и первым за время его сотрудничества с командой Toyota, куда он вновь вернулся в конце 1992 года. В командном зачёте, победа также досталась Toyota, опередившей заводские команды Ford и Subaru.

Основные события 
Начало сезона было ознаменовано уходом компании Lancia, господствовавшей в чемпионате последние годы. И хотя знаменитая Delta, ценой немалых усилий Клаудио Бортолетто, руководителя команды Jolly Club (дочерней командs туринской фирмы), все же вышла на старт, результаты оставляли желать лучшего. Даже несмотря на приход действующего чемпиона мира Карлоса Сайнса, бывшей чемпионской команде не удалось одержать ни одной победы, а лучшим результатом стало 2-е место Сайнса в Греции. Всё это объяснялось нехваткой спонсорской поддержки и, как следствие, отсутствием технических обновлений.

Команды и пилоты

Статистика этапов

Личный зачёт 
Топ-26

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Ссылки 
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Обзор сезона на wrc-info.ru

Сезоны WRC